Адора́ція ( — «поклоніння») — слово, що має такі значення:
 Адорація — документ звичайного душпастирського вчення.
 Адорація — різновид позалітургійного вшанування Святих Дарів, освячених у ході Євхаристії.
 Адорація — сцена представлення перед божеством, поклоніння йому. Типовий сюжет стародавнього мистецтва.